Limoeiro de Anadia kan syfta på:

Brasilien 

 Limoeiro de Anadia (kommun), Alagoas, 
 Limoeiro de Anadia (ort), Alagoas,